Colin White (né le  à Hanover, dans le Massachusetts aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Biographie

En club 
Colin White débute en 2013 en USHL avec la United States National Development Team. Il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2015 par les Sénateurs d'Ottawa.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2013-2014|| U.S. National Development Team|| USHL|| 35|| 14|| 14|| 28|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| U.S. National Development Team|| USHL|| 20|| 4|| 13|| 17|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016|| Eagles de Boston College|| Hockey East|| 37|| 19|| 24|| 43|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017|| Eagles de Boston College|| Hockey East|| 35 || 16 || 17 || 33 || 46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Senators de Binghamton || LAH || 3 || 1 || 2 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 ||  0|| 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Senators de Belleville || LAH || 47 || 11 || 16 || 27 || 43 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 21 || 2 || 4 || 6 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 71 || 14 || 27 || 41 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||61 || 7 || 16 || 23 || 39 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Senators de Belleville || LAH || 1 || 0 || 2 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 45 || 10 || 8 || 18 || 16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 24 || 3 || 7 || 10 || 4 ||- ||- ||- ||- ||-

| 224 || 36 || 62 || 98 || 91 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0

Au niveau international 

|-
| 2015 || align=left| États-Unis U18 || align="left"|Championnat du monde -18 ans || 7 || 6 || 3 || 9 || 0 || align="left"| Médaille d'or
|-
| 2016 || align=left| États-Unis U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 7 || 3 || 4 || 7 || 6|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2017 || align=left| États-Unis U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 7 || 7 || 1 || 8 || 4 || align="left"| Médaille d'or
|-
| 2018 || align=left| || align=left|Championnat du monde ||10 ||2 ||1 ||3 ||6 || align=left| Médaille de bronze
|-
| 2019 || align=left| || align=left| Championnat du monde ||8 ||2 ||1 ||3 ||4 || align=left| Septième

Références 

Naissance en janvier 1997
Naissance dans le comté de Plymouth (Massachusetts)
Joueur international américain de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Eagles de Boston College
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Senators de Belleville